Brough (motorfietsmerk), een historisch Brits motorfietsmerk
 Brough (Cumbria), een dorp in Cumbria
 Brough-on-Noe, een dorp in Derbyshire
 Brough (East Riding of Yorkshire), een dorp in East Riding of Yorkshire
 Brough (Nottinghamshire), een dorp in Nottinghamshire
 Brough (Schotland), een dorp in Schotland